Сейда:

 Сейда — то же, что сейд (священный объект северо-европейских народов, в частности, саамов)
 Сейда (Seida) — посёлок в норвежском муниципалитете Тана.
 Сейда — посёлок в Городском округе Воркута Республики Коми.
 Сейда — река в Республике Коми, приток Усы.
 Сейда — река, бассейн Умбозера.
 Сейда — железнодорожная станция Сосногорского отделения Северной железной дороги, у впадения Сейды в Усу.
 Сейда, Абдель Бассет — сирийский государственный деятель.

Примечания